De Lorenzo – cognome italiano

Persone
 Domenico De Lorenzo – scultore italiano
 Enrico De Lorenzo – bobbista italiano
 Francesco De Lorenzo – politico e medico italiano
 Francesco Domenico De Lorenzo – prefetto italiano
 Giovanni De Lorenzo – generale e politico italiano
 Giuseppe De Lorenzo – geografo e geologo italiano
 Italo De Lorenzo – bobbista italiano
 Leonardo De Lorenzo – flautista italiano
 Massimo De Lorenzo – attore italiano
 Miguel e Andrea De Lorenzo – patrioti italiani

Pagine correlate 
Di Lorenzo
Lorenzo (disambigua)